Bökk Katalin (Budapest, 1972. június 30. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Az 1991–92-es idény bajnoki gólkirálya.

Pályafutása

Klubcsapatban
1987 és 2001 között a Femina játékosa volt és hat bajnoki címet szerzett a csapattal. Az 1991–92-es idényben a bajnokság gólkirálya lett 24 góllal. 2002-ben a Renova csapatában szerepelt.

A válogatottban
1991 és 2002 között 43 alkalommal szerepelt a válogatottban és 19 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1987–88, 1990–91, 1995–96, 1996–97, 2000–01, 2001–02
 2.: 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1999–00, 2001–02
 3.: 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99
 gólkirály: 1991–92 (24 gól)
 Magyar kupa
 győztes: 1996
 Magyar szuperkupa
 győztes: 1997

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 Futballévköny 2002, I. Magyar labdarúgás, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2003, 390–400. o., ISSN 1585-2172
 
 

1972-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Femina labdarúgói
A Renova labdarúgói
Az Íris SC labdarúgói